Мафальда Савойська (1125—1158) — донька савойського графа Амадея III та Матильди Альбонської, дружина першого португальського короля Афонсу I.
 Мафальда Савойська (1902—1944) — донька короля Італії Віктора Емануїла III та чорногорської принцеси Єлени Негош-Петрович, дружина титулярного короля Фінляндії Філіпа, який також був титулярним ландграфом Гессенським.

Сторінки-неоднозначності людських імен